Эта Южной Гидры () — звезда, которая находится в созвездии Южная Гидра. Под таким обозначением Байера известны две звёздные системы:

 Эта¹ Южной Гидры
 Эта² Южной Гидры

Южная Гидра (созвездие)